Зейнулла Мухамеджанович Шайдаров (14 ноября 1933, п. Атасу, Жанааркинский район, Карагандинская область — 25 июня 2020) — советский государственный и партийный деятель.

Биография 
Происходит из подрода мойын-караша рода куандык племени аргын. 
Окончил Алма-Атинский зоотехнологическо-ветеринарный институт (1955). Работал в Акмолинском зооветеринарном техникуме (1955 — 59), в Караганде на партийно-советской работе, на преподавательской деятельности в школе (1959).

Заведующий отделом сельского хозяйства партийного комитета Акмолинской области (1966 — 69), 2-й секретарь Астраханского районного комитета партии, 1-секретарь Атбасарского районного комитета партии (1969 — 72), 2-й секретарь Акмолинского областного комитета партии (1978), председатель исполнительного комитета Акмолинского областного совета (1983).

Награды 
Награжден орденами Ленина, «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской революции, а также медалями.

Примечания 

Выпускники Алма-Атинского зооветеринарного института‎
Вторые секретари Целиноградского обкома КП Казахстана
Кавалеры ордена Октябрьской Революции
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Кавалеры ордена «Знак Почёта»
Первые секретари районных комитетов КП Казахстана
Председатели Целиноградского облисполкома
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 10-го созыва